Курфюрстшество Майнцское (, сокращённо Курмайнц, Kurmainz) — духовное княжество в составе Священной Римской империи, возникшее на территории Майнцской архиепархии и существовавшее в 1356—1803 годах. Оно включало территории вокруг Майнца (по оба берега Рейна), земли у реки Майн выше Франкфурта (включая Ашаффенбург), а также Эрфурт. Управлялось архиепископом, выступавшим в роли курфюрста (одного из выборщиков императора). Майнцский курфюрст – второе лицо в Священной Римской империи германской нации: с 870 до 1806 года исполнял должность имперского канцлера; первый среди курфюрстов духовного звания; председательствовал на имперских рейхстагах и в коллегии курфюрстов. Столицей княжества был Майнц. Духовное княжество было секуляризовано в 1803 году во время германской медиатизации.

История 

Архиепископство было основано святым Бонифацием в 750 году.

В 1356 году Карлом IV была издана Золотая булла, и архиепископ Майнц вошёл в число семи курфюрстов.

В 1477 году по инициативе архиепископа  Адольфа был основан Майнцский университет, ныне носящий имя немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.

После Вестфальского мира 1648 года Майнц потерял Верден и Гальберштадт.

В 1667 году к архиепископству был присоединен Эрфурт.

В 1792—1793 годах на территории курфюршества существовала Майнцская республика.

В 1801 году майнцский архиепископ переименован в епископа.

В 1803 году было секуляризовано в ходе Германской медиатизации. Левобережные земли Рейна перешли к Франции, Эрфурт, тюрингенские и другие смежные владения — к Пруссии, другие — к Гессену, Ашаффенбургу и Нассау. Курфюрстские права Майнца были переданы графству Регенсбург.

Правители 

Хотя позднейшая традиция приписывает основание епархии апостолу Крискенту, по документам епископы Майнца известны с рубежа IV и V веков. Последним епископом был Карл Теодор Дальберг, после секуляризации земель архиепископии переехавший со своим двором в Регенсбург (см. Регенсбургское архиепископство).

Резиденции правителей 

Про виллу «Фаворит» Е. Ф. Комаровский вспоминает следующий анекдот:

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Духовные княжества Священной Римской империи
История Майнца
Появились в 1356 году
Исчезли в 1803 году